Pontins Professional — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, проводившийся в период с 1974 по 2000 года. Всё время существования проходил в центре отдыха компании Pontin's в городе Престатин, Уэльс.

Турнир не входил в календарь мэйн-тура.

Победители

Ссылки 
 Архив снукера Криса Тернера 
Снукерные турниры в Великобритании